«Запретный мир» (; США, 1982) — фантастический кинофильм.

Сюжет 
На исследовательскую базу, находящуюся на одной из далеких планет, прибывает главный герой картины — «крутой» космический боец. Идиллическая жизнь, которой он живёт поначалу (проводя время главным образом в общении с прекрасной половиной персонала станции) вдруг взрывается жутким кошмаром. Из научной лаборатории вырывается некое искусственно созданное белковое существо, начиная с нечеловеческой быстротой пожирать все и всех на своем пути…

В ролях 
 Джун Чадвик — Доктор Барбара Глейзер
 Скотт Полин — Эрл Ричардс
 Джесси Винт — Майк Колби
 Фокс Хэррис — доктор Кэл Тимберген
 Дон Данлэп — Трейси Бакстер
 Линден Чайлз — доктора Гордон Хаузер
 Раймонд Оливер — Брайана Бил
 Майкл Боуэн — Джимми Свифт

Ссылки 

Фантастические фильмы 1982 года
Фильмы США 1982 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о безумных учёных
Фильмы на английском языке
Фильмы New World Pictures
Научно-фантастические фильмы 1980-х годов
Фильмы ужасов 1982 года
Фильмы ужасов США
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом